Medaliści mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w skokach narciarskich – zestawienie zawodników, zawodniczek i drużyn, które przynajmniej jeden raz zdobyły medal mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w konkurencjach skoków narciarskich.

Historia 
Pierwsze mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym przeprowadzone zostały w 1977 roku w szwajcarskim Sainte-Croix. Wcześniej, w latach 1968–1976 oraz w roku 1978, rozgrywane były mistrzostwa Europy juniorów w narciarstwie klasycznym, które uznawane są za pierwowzór mistrzostw świata juniorów. W konkursach mistrzostw Europy jedynym zawodnikiem, który zdobył dwa złote medale, był Toni Innauer – zwycięzca z 1975 i 1976 roku.

Do 1985 roku rozgrywano jeden konkurs indywidualny mężczyzn w skokach narciarskich. W 1986 roku do kalendarza mistrzostw włączona została także rywalizacja drużynowa. W 1998 roku w ramach mistrzostw świata juniorów rozegrano konkurs kobiet, który miał charakter nieoficjalny. Dopiero w 2006 roku kobiety po raz pierwszy rywalizowały o medale indywidualnych mistrzostw świata juniorek. W 2011 roku po raz pierwszy planowano rozegrać konkurs drużynowy kobiet, jednak został on odwołany. W kolejnej edycji mistrzostw, w 2012 roku, drużynowe zawody kobiet zostały już przeprowadzone. W 2016 roku do kalendarza mistrzostw świata juniorów włączono konkurs drużyn mieszanych, w którym występowały czteroosobowe zespoły, składające się z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet.

Rekordziści 
Pierwszym mistrzem świata juniorów został Pavel Fízek, który okazał się najlepszym skoczkiem konkursu w 1977 roku. Najwięcej złotych medali we wszystkich konkurencjach wśród mężczyzn zdobył Heinz Kuttin, który pięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium mistrzostw świata juniorów w latach 1988–1990. Po cztery złote medale zdobyli także: Janne Ahonen w latach 1993–1994 oraz Michael Hayböck między 2009 a 2011 rokiem. Wśród kobiet najbardziej utytułowaną zawodniczką jest Sara Takanashi, która w latach 2012–2014 zdobyła łącznie pięć złotych medali. Po sześć medali różnych kruszców zdobyły Ema Klinec (3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy) w latach 2012–2017 oraz Coline Mattel (1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe) w latach 2009–2013.

Sara Takanashi jako jedyna trzykrotnie zwyciężyła w zawodach indywidualnych (2012–2014), ponadto dwóch zawodników zdobyło po dwa złote medale w konkursach indywidualnych – Heinz Kuttin (1988, 1990) i Janne Ahonen (1993, 1994).

Najwięcej medali w konkursach drużynowych (mężczyzn, kobiet i drużyn mieszanych) zdobyła reprezentacja Austrii – 11 złotych, 8 srebrnych i 6 brązowych. Po osiem tytułów mistrzowskich wywalczyły drużyny Niemiec i Słowenii.

Krajem, który zdobył najwięcej medali we wszystkich konkursach, jest Austria. Reprezentanci tego kraju wywalczyli łącznie 61 medali, w tym 24 złote, 18 srebrnych i 19 brązowych. Na drugim miejscu w klasyfikacji wszech czasów plasują się Niemcy z dorobkiem 37 medali (13 złotych, 12 srebrnych i 12 brązowych), a na miejscu trzecim – Finlandia – 31 medali (13 złotych, 7 srebrnych i 11 brązowych).

Medaliści chronologicznie

Mężczyźni

Konkursy indywidualne 
W poniższej tabeli ujęto wszystkich medalistów konkursów indywidualnych mężczyzn w skokach narciarskich w latach 1977, 1979–2021. W zestawieniu nie uwzględniono medalistów pierwowzoru mistrzostw świata juniorów – mistrzostw Europy juniorów, traktując obie imprezy niezależnie.

Dwóch zawodników zdobyło po dwa tytuły mistrzowskie. Pierwszym, który tego dokonał, był Heinz Kuttin, który zwyciężył w zawodach w 1988 i 1990 roku. W 1993 i 1994 roku najlepszym zawodnikiem wśród juniorów został Janne Ahonen. Jednocześnie, Ahonen jest pierwszym i jak dotąd jedynym skoczkiem, który obronił tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

W 2000 roku w Szczyrbskim Jeziorze konkurs indywidualny został odwołany.

Konkursy drużynowe 
Od 1986 roku w ramach mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym, poza zawodami indywidualnymi, rozgrywane są także zawody drużynowe. Najwięcej razy – jedenaście – w konkursach drużynowych triumfowali skoczkowie austriaccy.

W tabeli poniżej przedstawiono składy wszystkich drużyn, które stanęły na podium mistrzostw świata juniorów w latach 1986–2023.

Kobiety

Konkursy indywidualne 
W 1998 roku rozegrano nieoficjalne mistrzostwa świata juniorek, w których zwyciężyła Heli Pomell przed Evą Ganster i Michaelą Schmidt. Oficjalne konkursy o mistrzostwo świata juniorek rozgrywane są natomiast dopiero od 2006 roku. Jedyną zawodniczką, która dwukrotnie obroniła tytuł mistrzyni, a zarazem jedyną potrójną indywidualną złotą medalistką jest Sara Takanashi.

W tabeli znajduje się zestawienie zawodniczek, które zdobyły medale mistrzostw świata juniorek w latach 2006–2019.

Konkursy drużynowe 
Drużynowe zawody kobiet po raz pierwszy znalazły się w kalendarzu mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w 2011 roku w Otepää. Konkurs został jednak odwołany z powodu zbyt silnego wiatru. W kolejnych trzech edycjach mistrzostw zawody zostały przeprowadzone. Medalistki zawodów drużynowych w latach 2012–2015 i 2017-2018 przedstawione zostały w poniższej tabeli. W roku 2016 zamiast zawodów drużynowych kobiet przeprowadzono konkurs drużyn mieszanych. W 2017 roku rywalizację przeprowadzono ponownie.

Drużyny mieszane

Konkurs drużyn mieszanych 
Zawody drużyn mieszanych po raz pierwszy znalazły się w kalendarzu mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w 2016 roku w rumuńskim Râșnovie zamiast zawodów drużynowych kobiet. W 2017 roku w Park City również przeprowadzono rywalizację drużyn mieszanych. W 2018 roku w Kandersteg również przeprowadzono rywalizację drużyn mieszanych.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższym zestawieniu zostali przedstawieni wszyscy skoczkowie narciarscy, którzy przynajmniej raz stanęli na podium mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w zawodach mężczyzn. Do statystyki zostały wliczone zarówno starty indywidualne, jak i drużynowe. W przypadku, jeżeli kilku zawodników zdobyło taką samą liczbę medali, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok, w którym dany zawodnik zdobył pierwszy medal. W drugiej kolejności rolę odgrywała kolejność alfabetyczna.

Klasyfikacja medalistów w konkursach indywidualnych 
Tabela przedstawia medalistów konkursów indywidualnych w skokach narciarskich w ramach mistrzostw świata juniorów. Uwzględnieni zostali tylko ci zawodnicy, którzy zdobyli przynajmniej dwa medale w konkursach indywidualnych, w tym przynajmniej jeden złoty.

Klasyfikacja zawodniczek 
W poniższym zestawieniu zostały przedstawione wszystkie zawodniczki, które przynajmniej raz stanęły na podium mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w konkursach kobiet w skokach narciarskich. Do statystyki zostały wliczone zarówno starty indywidualne, jak i drużynowe. W przypadku, jeżeli kilka skoczkiń zdobyło taką samą liczbę medali, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok, w którym dana zawodniczka zdobyła pierwszy medal. W drugiej kolejności rolę odgrywała kolejność alfabetyczna.

Klasyfikacja medalistek w konkursach indywidualnych 
W tabeli ujęte zostały zawodniczki, które zdobyły przynajmniej dwa medale mistrzostw świata juniorek w konkurencjach indywidualnych, w tym przynajmniej jeden złoty.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela prezentuje wszystkie kraje, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal w konkursach indywidualnych bądź drużynowych. Uwzględniono zarówno starty mężczyzn, jak i kobiet.

Klasyfikacja reprezentacji w konkursach drużynowych 
Znajdująca się poniżej tabela zestawia wszystkie reprezentacje, które przynajmniej raz zdobyły medal w drużynowych konkursach mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich. Uwzględniono zarówno starty mężczyzn, jak i kobiet.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym